est le titre de plusieurs œuvres:

 Synchronicity, album du groupe de rock britannique The Police sorti en 1983 ;
 Synchronicity II, chanson extraite de cet album.
 Synchronicity, album de la chanteuse américano-japonaise Olivia sorti en 2000 ;
 Synchronicity, film américain réalisé par Jacob Gentry sorti en 2015.

 Sinchronicity, série télévisée britannique diffusée pour la première fois en 2006.

Voir aussi 
 Synchronicité